Braciola – fetta di carne magra, di manzo, di vitello, di maiale 
 Braciola di capra – piatto di carne tipico della Campania

Altri progetti